Кубок Казахстану з футболу — щорічне плей-оф змагання для казахстанських футбольних клубів, що проводиться Федерацією футболу Казахстану. Переможець Кубка перед початком наступного сезону грає з чемпіоном Казахстану в Суперкубку (з 2008 року), а також отримує право виступити в Лізі конференцій УЄФА.

Переможці та фіналісти

Посилання 
 Фінали на RSSSF  
 Кубок Казахстану на сайті ПФЛК  
 Кубок Казахстану на сайті «Казахстанский футбол»